Picton ist der Name folgender Orte:
 Picton (New South Wales), Stadt in New South Wales, Australien.
 Picton (Western Australia), ein Vorort von Bunbury in Western Australia, Australien
 Picton Valley in Tasmanien, Australien.
 Picton (Ontario), Ortsteil von Prince Edward in Ontario, Kanada.
 Picton (Neuseeland), Stadt und Fährhafen auf der Südinsel Neuseelands.
 einer der drei Inseln Lennox, Picton und Nueva im Feuerland-Archipel, zwischen Argentinien und Chile umstritten
 Picton (Cheshire), Gemeinde in Cheshire, England
 Picton (North Yorkshire), Gemeinde in North Yorkshire, England

Picton ist der Familienname folgender Personen:
 David Picton (* 1972), kanadisch-irischer Basketballspieler
 Edward Benjamin Picton (1894–1963), australischer Soldat
 Thomas Picton (1758–1815), britischer General

Siehe auch:
 Picton Castle, in Pembrokeshire, Wales
 Picton Castle (Segelschiff), Segelschiff, in Lunenburg, Nova Scotia, Kanada beheimatet.